Васи́лий Авде́ев:
 Авдеев, Василий Андреевич (1923—2006) — полный кавалер ордена Славы.
 Авдеев, Василий Дмитриевич (1898—1944) — руководитель партизанских отрядов.